

Святі 
 Юрій (Георгій) Змієборець — римський воїн, патрон вояків.
 Юрій Всеволодович (Благовірний князь Георгій) — великий князь Володимирський, син Всеволода Велике Гніздо

Географія 
 Острів Святого Георгія — острів навпроти міста Пераст (Чорногорія).

Будівлі

Замок святого Георгія — замок в центрі Лісабону.

Церкви 
 Детальніше: Церква святого Георгія

Мистецтво 
 «Святий Георгій з житієм» — ікона 11 століття (Національний художній музей України)
 «Святий Георгій» — картина Василя Кандинського (Російський музей)
 «Святий Георгій долає Дракона» () — картина Паоло Учелло (Національна галерея (Лондон))
 «Святий Георгій» ()) — статуя Донателло (Національний музей Барджелло)
 «Святий Георгій звільнює принцесу» () — барельєф Донателло (Національний музей Барджелло)
 «Святий Георгій» — картина Андреа Мантеньї (Галерея Академії (Венеція))
 «Орден святого Георгія» — великоднє яйце, виготовлене фірмою Карла Фаберже (Фонд Віктора Вексельберга «Зв'язок часів»)

Нагороди 
 Детальніше: Орден святого Георгія (значення)

Інше 
 Орден Святого Георгія — один з перших в Європі світський лицарський орден, заснований 1326 року Карлом I Анжуйським, королем Угорщини та титулярним Королем Галичини та Володимирії.

Див. також 
 Сан-Джорджо (значення)